Příjmení Tarnowski nosí více významných osobností:

 Jan Bogdan Tarnowski (1805–1850) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Jan Józef Tarnowski (1826–1898) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Stanisław Tarnowski (1837–1917) – rakouský vysokoškolský pedagog, literární historik a politik polské národnosti z Haliče
 Władysław Tarnowski (1836–1878) – hrabě, pianista a skladatel polského původu